United States Marshals Service, een Amerikaanse politiedienst van het ministerie van Justitie
U.S. Marshals (film), een film over een U.S. Marshal uit 1998